Ludwig von Anjou ist der Name folgender Personen:

 Ludwig von Toulouse (1274–1297), Heiliger und Erzbischof von Toulouse
 Ludwig I. (Ungarn) (1326–1382), König von Ungarn und Polen
 Ludwig I. (Anjou) (1339–1384), Herzog von Anjou, Titularkönig von Neapel
 Ludwig II. (Anjou) (1377–1417), Herzog von Anjou, Graf von Maine, Guise, Blois und Provence sowie Titularkönig von Neapel und Jerusalem
 Ludwig III. (Anjou) (1403–1434), Titularkönig von Neapel, Herzog von Anjou und Touraine und Graf von Provence und Maine